

Cinema 
 The Look of Love – film del 2013 diretto da Michael Winterbottom

Musica 
 The Look of Love – brano musicale scritto da Burt Bacharach e Hal David nel 1967
 The Look of Love – album di Claudine Longet del 1967
 The Look of Love – album di Dusty Springfield del 1967
 The Look of Love – album di Stanley Turrentine del 1968
 The Look of Love – singolo degli ABC del 1981
 The Look of Love – singolo di Madonna del 1987
 The Look of Love – album di Diana Krall del 2001
 The Look of Love – album di Trijntje Oosterhuis del 2006
 The Look of Love – singolo di Sérgio Mendes del 2008
 Look of Love - The Very Best of ABC – raccolta degli ABC del 2001